

Aeronautica 
 Bell X-14 – aereo sperimentale per lo studio di tecnologie utili per la realizzazione di aerei a decollo ed atterraggio verticale (VTOL) con capacità di hovering (volo stazionario)

Altro 
 X14 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1910